

Onomastica
Procolo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Procolo – martire e santo
Procolo di Bologna – soldato romano e santo
Procolo di Marsiglia – vescovo francese
Procolo di Pozzuoli – santo romano
Procolo di Verona – vescovo romano e santo

Pagine correlate
San Procolo